Szentsimon, egykori község, 1978 óta Ózd része

Csíkszentsimon (rom. Sânsimion), település Romániában, Hargita megyében
Nyárádszentsimon, település Romániában, Maros megyében